Mistrzostwa Świata U-20 w Piłce Nożnej 2007 – szesnasta edycja tego międzynarodowego turnieju piłkarskiego, odbywającego się w Kanadzie od 30 czerwca do 22 lipca 2007. Mecze rozgrywane były na boiskach w sześciu miastach: Toronto, Edmonton, Montreal, Ottawa, Victoria i Burnaby (aglomeracja Vancouver). Mecz finałowy został rozegrany w Toronto.

28 czerwca 2007, dwa dni przed meczem otwarcia, zostało sprzedanych 950 tys. biletów, co czyni ten turniej największym sportowym wydarzeniem jaki miał miejsce w tym kraju, a 3 lipca 2007 organizatorzy sprzedali milionowy bilet.

W turnieju uczestniczyło 24 młodzieżowych reprezentacji z sześciu konfederacji. Kanada zakwalifikowała się automatycznie jako gospodarz turnieju.

Stadiony

Uczestnicy 
23 drużyny zakwalifikowały się do mistrzostw świata do lat 20. Kanada jako gospodarz uczestniczy w turnieju bez kwalifikacji. Losowanie grup miało miejsce 3 marca 2007 w Liberty Grand Entertainment Complex w Toronto.

Składy 
Lista składów drużyn

Faza grupowa 
24 drużyny zostałe porozdzielane do 6 grup po 4 drużyny każda. Losowanie grup odbyło się 3 marca 2007. W grupach drużyny grają systemem kołowym. Dwie najlepsze drużyny z każdej grupy oraz cztery najlepsze zespoły, które zajęły trzecie miejsca awansowały do 1/8 finału.

 Legenda

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Drużyny z trzecich miejsc 
Ranking drużyn, które zajęły trzecie miejsce w grupie. Cztery najlepsze awansowały do fazy pucharowej.

Faza pucharowa

1/8 finału

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Najlepsi strzelcy 
 6 goli
  Sergio Agüero
 5 goli
  Adrián López
 4 gole
  Maximiliano Moralez
  Josmer Altidore
 3 gole
  Ángel Di María
  Erwin Hoffer
  Alexandre Pato
  Luboš Kalouda
  Martin Fenin
  Giovanni dos Santos
  Dawid Janczyk
  Freddy Adu
  Danny Szetela
 2 gole
  Mauro Zarate
  Rubin Okotie
  Leandro Lima
  Jaime Grondona
  Mauricio Isla
  Nicolás Medina
  Arturo Vidal
  Ousman Jallow
  Juan Mata
  Yasuhito Morishima
  Abdallah Salim
  Shin Young-Rok
  Pablo Barrera
  Ezekiel Bala
  Bruno Gama
  Edison Cavani
  Luis Alberto Suárez
  Rodgers Kola

Linki zewnętrzne 
 
 

2007
2007 w piłce nożnej
2007 w Kanadzie
Piłka nożna w Kanadzie
Sport w Toronto
Sport w Edmonton
Sport w Montrealu
Sport w Ottawie